|-
| 128501 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128502 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128503 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128504 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128505 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128506 - ||  || 8 august 2004 ||  || 
|-
| 128507 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128508 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128509 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128510 - ||  || 8 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128511 - ||  || 9 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128512 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128513 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128514 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128515 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128516 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128517 - ||  || 9 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128518 - ||  || 9 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128519 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128520 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128521 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128522 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128523 Johnmuir ||  || 11 august 2004 || Francisquito || 
|-
| 128524 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128525 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128526 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128527 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128528 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128529 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128530 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128531 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128532 - ||  || 9 august 2004 ||  || 
|-
| 128533 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128534 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128535 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128536 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128537 - ||  || 9 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128538 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128539 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128540 - ||  || 10 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128541 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128542 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128543 - ||  || 5 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128544 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128545 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128546 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128547 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128548 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128549 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128550 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128551 - ||  || 9 august 2004 ||  || 
|-
| 128552 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128553 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128554 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128555 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128556 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128557 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128558 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128559 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128560 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128561 - ||  || 10 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128562 - ||  || 10 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128563 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128564 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128565 - ||  || 11 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 128566 - ||  || 11 august 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128567 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128568 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128569 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128570 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128571 - ||  || 11 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128572 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128573 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128574 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128575 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128576 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128577 - ||  || 15 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128578 - ||  || 15 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 128579 - ||  || 9 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128580 - ||  || 14 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128581 - ||  || 15 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128582 - ||  || 15 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128583 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128584 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128585 - || 2004 QV || 18 august 2004 ||  || 
|-
| 128586 Jeremias || 2004 QW || 16 august 2004 || Altschwendt || W. Ries
|-
| 128587 - ||  || 19 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128588 - ||  || 19 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128589 - ||  || 19 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128590 - ||  || 19 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128591 - ||  || 19 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128592 - ||  || 21 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 128593 - ||  || 20 august 2004 ||  || 
|-
| 128594 - ||  || 16 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128595 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128596 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128597 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128598 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128599 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128600 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-